Ženská čtyřhra Connecticut Open 2016 probíhala v závěru srpna 2016. Do deblové soutěže newhavenského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německo-český pár Julia Görgesová a Lucie Hradecká, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený indicko-rumunský pár Sania Mirzaová a Monica Niculescuová, který ve finále zdolal ukrajinsko-tchajwanskoli dvojici Kateryna Bondarenková a Čuang Ťia-žung po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly první společnou trofej. Mirzaová vyhrála třicátý devátý deblový titul na okruhu WTA a Niculescuová devatenáctý takový.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (semifinále)
  '''Sania Mirzaová /  Monica Niculescuová (vítězky)
  Andreja Klepačová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2016
WTA Tour 2016